Ри́вердейл () — англоязычный топоним:
 Ривердейл — американский сериал.

Топонимы в США 
 Ривердейл (Бронкс) — район в нью-йоркском боро Бронкс.
 Ривердейлский монумент — достопримечательность Ривердейла (Бронкс).
  — поселение в округе Кук штата Иллинойс (США)
 Ривердейл (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Уотонуан штат Миннесота (США)
  — невключённая территория в округе Анн-Арандел штата Мэриленд (США)
  — город в округе Вебер штата Юта (США)

Вымышленные топонимы 
  — вымышленный город, место действия популярных комиксов об Арчи и снятого по ним сериала.

См. также 
 Барон Ривердейл — аристократический титул в Великобритании, закреплённый за семьёй сталелитейных магнатов Бальфур.